Појам Њукасл може да се односи на:
Њукасл на Тајну, град у Енглеској
Њукасл (Нови Јужни Велс), град у Аустралији у држави Нови Јужни Велс
Њукасл (Вашингтон), град у САД у држави Вашингтон
Њукасл (Њујорк), град у САД у држави Њујорк
Њукасл (Оклахома), град у САД у држави Окламома
Њукасл (Пенсилванија), град у САД у држави Пенсилванија
Њукасл (Тексас), град у САД у држави Тексас